Elberon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elberon (Iowa), im Tama County
 Elberon (Nebraska), im Otoe County
 Elberon (New Jersey), im Monmouth County, nicht eingemeindeter Stadtteil in Long Branch (New Jersey)
 Elberon (North Carolina), im Warren County
 Elberon (Virginia), im Surry County
 Elberon Park (New Jersey)